Автоспорт — сукупність моторних видів спорту, в яких учасники змагаються на автомобілях в різних дисциплінах та категоріях.
 «Автоспорт» — перший і єдиний у світі журнал про автомобільний спорт, який видавався українською мовою. Роки видання: 1996 — 2000.
 «Автоспорт» — автоспортивний журнал, що видавався в Росії з 1998 по 2008 рік, як додаток до журналу «Авторевю».